Le macun est une confiserie orientale (voir Cuisine turque) ;
 le macun ou madzoun est un produit laitier fermenté caucasien ;
 la région des lacs de Macun fait partie du Parc national suisse ;
 le district de Macun (马村) est une subdivision administrative de la province du Henan en Chine ;
 Macun une station du métro de Nanning en Chine.

Homonymie de toponyme